Garbelli ist der Familienname folgender Personen:
 David Garbelli (* 1981), italienischer Radrennfahrer
 Giancarlo Garbelli (* 1931), italienischer Boxer
 Gianna Maria Garbelli (* 1967), italienische Schauspielerin und Regisseurin